Sieraków (gemeente)
 Sieraków (Groot-Polen)
 Sieraków Śląski, nabij Krakow